Села:
 Лутайка — Полтавська область, Гребінківський район
 Лутайка — Чернігівська область, Прилуцький район